Stati Uniti d'America
 Boardman – città della Contea di Columbus, Carolina del Nord
 Boardman – township della Contea di Kalkaska, Michigan
 Boardman – census-designated place della Contea di Mahoning, Ohio
 Boardman – città della Contea di Morrow, Oregon